Ineke Mulder (politicus) (1950), Nederlands politica en lerares
Ineke Mulder-van der Veldt (19?), Nederlands softbalster